Olaszország
Torrazza Coste, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében
Torrazza Piemonte, község Olaszországban, Piemont régióban, Torino megyében